Amaru puede hacer referencia a:

 Amaru, deidad quechua.
Amaru, revista peruana de artes y ciencias.
  Amaru, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Rimatara.
 Amaru Aranway, mitología peruana, un mito pre-inca.
 Amaru Entertainment, casa discográfica dedicada al rapero Tupac Shakur.